Runan est une commune du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France ;
 Le xian de Runan (汝南县) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.

Homonymie de toponyme